Thank You — восьмий студійний альбом англійської групи Duran Duran, який був випущений 4 квітня 1995 року.

Композиції 
 White Lines – 5:31
 I Wanna Take You Higher – 5:06
 Perfect Day – 3:51
 Watching the Detectives – 4:48
 Lay Lady Lay – 3:53
 911 Is a Joke – 3:59
 Success – 4:05
 Crystal Ship – 2:52
 Ball of Confusion – 3:46
 Thank You – 6:36
 Drive By – 5:34
 I Wanna Take You Higher Again – 4:25

Учасники запису 
 Саймон Ле Бон — вокал
 Нік Роудс — клавішні
 Джон Тейлор — бас-гітара
 Воррен Куккурулло — гітара

Джерела 
 
 Thank You  last.fm

Альбоми Duran Duran
Англомовні музичні альбоми